U 113 bezeichnet:
 SM U 113, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 113, ein deutsches U-Boot der U-Boot-Klasse XI, das noch während des Baus aufgegeben und abgewrackt wurde

Abkürzung